Voici la liste des planètes mineures numérotées de 72001 à 73000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

72001-72100

72101-72200

72201-72300

72301-72400

72401-72500

72501-72600

72601-72700

72701-72800

72801-72900

72901-73000 

72001-73000